Herbstmanöver – film del 1926 diretto da Wolfgang Neff
Herbstmanöver – film del 1936 diretto da Georg Jacoby